Il doppio del torneo di tennis Oporto Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emanuel Couto e Nuno Marques che hanno battuto in finale Bernardo Mota e Jimy Szymanski 6-7, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Tom Kempers /  Tom Nijssen (semifinali)
 Jack Waite /  Fernon Wibier (semifinali)

 Emanuel Couto /  Nuno Marques (Campioni)
 Ola Kristiansson /  Tom Vanhoudt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1996